Hensel:
 Abigail "Abby" (Loraine) Hensel, e Brittany "Britty" (Lee) Hensel (* 1990), gêmeas xifópagas policefálicas interligadas pelo pescoço
 Fanny Hensel 
 Friedrich Hensel 
 Gustav Hensel 
 Kurt Hensel (1861, Königsberg  1941, Marburg), um matemático alemão

Veja também 
 Drymaeus henseli, uma espécie de gastrópode da família Bulimulidae; endémica do Brasil
 Physalaemus henselii, uma espécie de anfíbio da família Leptodactylidae

 Hänsel (Haensel)
 Henselt
 Hensler

Sobrenomes da língua alemã